Термин Кокс има више значења:

Сировина 
 Кокс (гориво), чврсто угљенично гориво добијено дестилацијом угља

Особе 
Кокс () је често презиме на енглеском говорном подручју
 Кортни Кокс (енг. Courteney Bass Cox, 1964), америчка глумица, филмски продуцент и бивша манекенка, позната по улози Монике Гелер у Пријатељима
 Брајан Кокс (глумац) (енг. Brian Cox, 1946), шкотски глумац
 Карл Кокс (енг. Carl Cox, 1962), један од најпознатијих техно диџејева
 Карла Кокс (енг. Carla Cox, 1984), чешка и словачка порнографска глумица
 Си Џеј Кокс (енг. C. Jay Cox; 1962), амерички режисер, продуцент и сценариста
 Чарли Кокс, енглески глумац

Насељена места 
 Кокс (насеље) (), насељено место у Француској